Museu Reial Tyrrell de Paleontologia (del seu nom en anglès Royal Tyrrell Museum), museu de paleontologia del Canadà
 RTM, Societat Nacional de Radiodifusió i de Televisió, Radiodiffusion Télévision Marocaine, ens públic de radiodifusió del Marroc
 Radio Televisyen Malaysia, ens públic de radiodifusió de Malàisia
 Rete Televisiva Manduria, cadena de televisió regional de la Pulla, a Itàlia
 Régie des transports métropolitains, empresa operadora del transport públic de l'entorn de Marsella, a França
 Réseau de transport métropolitain, empresa operadora del transport públic de l'entorn de Mont-real, al Quebec (Canadà)
 Rotterdamsche Tramweg Maatschappij, empresa històrica operadora del tramvia de Rotterdam, als Països Baixos
 Restauració de Terres de Muntanya, servei de conservació de sòls en pendent de l'administració dels boscos de França
 Regiment de tiradors marroquins, unitat d'infanteria de l'Exèrcit francès, vegeu tiradors marroquins
 Remember The Milk, aplicació web per a la gestió de tasques
 Microscopi d'efecte túnel (del seu nom en alemany RasterTunnelMikroskop), microscopi que permet imatges de superfícies a nivell atòmic
 Regressió cap a la mitjana (del seu nom en anglès Regression Toward the Mean), concepte estadístic relacionat amb el comportament dels valors d'una variable aleatòria
 Modelització del transport reactiu (del seu nom en anglès Reactive Transport Modelling), tècnica geofísica de modelització de reaccions químiques
 Emmotllament per transferència de resina (del seu nom en anglès Resin Transfer Molding), procés de fabricació que utilitza resina en un motlle, vegeu emmotllament per transferència
 Versió de disponibilitat general (del seu nom en anglès Release To Manufacturing), versió final d'un programari llest per a la seva fabricació, vegeu fases_de_desenvolupament_del_programari#Versió_de_disponibilitat_general_(RTM)
 Marca registrada (del seu nom en anglès Registered TradeMark), símbol registrat legalment per a identificar un producte
 RTM, codi IATA de l'Aeroport de Rotterdam-La Haia, aeroport de l'àrea de Rotterdam, als Països Baixos
 Rtm, abreviatura de la rustumita, mineral de la classe dels silicats